Anthology of Tom Waits — компіляція автора-виконавця Тома Вейтса, видана в 1984 році. Містить найпопулярніші пісні з альбомів періоду Asylum Records, виключаючи Nighthawks at the Diner.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Тома Вейтса